Reel Life Productions, також відомий як Gothom Records — незалежний лейбл, штаб-квартира якого розташована у Детройті, штат Мічиган. Його засновники: Джеймс Г. Сміт та репер Esham, його молодший брат.

Перелік виданих релізів

Посилання 

Reel Life Productions
Reel Life Productions